Николай Стародубцев:
 Стародубцев, Николай Ефимович (1928—2018) — бригадир портовых рабочих Петропавловск-Камчатского порта, Герой Социалистического Труда.
 Стародубцев, Николай Филиппович (1924—1964) — полный кавалер ордена Славы.